Annów – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Zakrzew 
 Annów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Zadzim
 Annów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Annów – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Policzna